La maison de Brederode est une grande famille noble du comté de Hollande, apparentée aux comtes de la première race, particulièrement active dans l'opposition aux princes bourguignons et à leurs héritiers aux  et s : 

 Frans van Brederode (1465 – 1490), seigneur hollandais ;
 Renaud III de Brederode (1492 – 1556), seigneur de Brederode et Vianen, père de :
 Henri de Brederode (1531 – 1568), dit le Grand Gueux, seigneur hollandais, premier chef de la révolte des gueux qui commença en sa résidence bruxelloise, l'hôtel de Brederode, au cours du banquet des gueux.

Le nom de Brederode a été porté par : 
 le château de Brederode, un monument en ruine près de la ville de Santpoort-zuid aux Pays-Bas ;
 un vaisseau de ligne, navire amiral de la flotte néerlandaise à la bataille de Portland ;
 un navire de commerce hollandais de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui sombra au large de l'Afrique du Sud au .

Il est actuellement porté par :  
 le Groupe Brederode, société constituée en 1957 et devenue un puissant holding boursier belge (regroupant autrefois Brederode, Cotoni, Afrifina, Charbonnage de Monceau Fontaine devenu Monceau-Zolder, etc.) coté en bourse, devenu société luxembourgeoise.  Ce groupe a eu la réputation de transformer ses actionnaires  en  millionnaires avant l'arrivée de l'euro.

Homonymie de patronyme